La competició de natació al Campionat del Món de natació de 1973 es realitzà a les Piscines Tašmajdan de Belgrad (República Federal Socialista de Iugoslàvia).

Resum de medalles

Categoria masculina 

Llegenda:

Categoria femenina 

Llegenda:

Medaller 

Campionat del Món de natació de 1973